Eduardo Luis Martins Catharino (1960 - ), é um botânico brasileiro. Agrônomo formado em 1982 na Escola Superior de Agricultura "Luiz de "Queiroz" (ESALQ, Universidade de São Paulo), em Piracicaba, Estado de São Paulo, tendo sido na mesma escola Professor de Botânica de 1983 a 1987.

É especializado em plantas das famílias Orchidaceae e Araceae, sobre as quais tem publicado diversos trabalhos.

Ligações externas 

Cath